Ракочи:
 Ракочи (Rákóczi) — трансильванский род секейского происхождения, игравший большую роль в судьбах Трансильвании и Венгрии XVII и начала XVIII вв.
  (род. 1977) — канадская спортсменка.
  (род. 1987) — польский спортсмен, метатель копья.
 Ракочи, Хелена (1921—2014) — польская гимнастка